Білозерська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Росії в XIX — першій чверті XX століття:

 Білозерська волость (Білозерська перша волость) — Черкаського повіту Київської губернії;
 Білозерська волость — Херсонського повіту Херсонської губернії.

Див. також 
 Байбузо-Білозерська волость (Білозерська друга волость)